Az Év Német Labdarúgója (Fußballer des Jahres) díjat 1960 óta osztják ki Németországban. A díjat a Kicker kiírása alapján és a német labdarúgó újságírók szavazása alapján ítélik oda, akik a Német Sportújságírók Szövetségének (Verband der Deutschen Sportjournalisten) a tagjai. Választhatnak külföldön és Németországban játszó német játékosokat is. 2004-ben a brazil Ailton első külföldi játékosként kapta meg a díjat. A jelenlegi címvédők Manuel Neuer és Alexandra Popp.

Az év német labdarúgói (Bundesliga)

Az év keletnémet labdarúgói 
A díjat 1963 és 1991 között osztották ki a Die Neue Fussballwoche újságírói által.

Az év német női labdarúgói

Jegyzetek

Lásd még 
 Az év labdarúgóedzője Németországban

További információk 
 Az Év Német Labdarúgója az az rsssf.com-on 

Nemet
Németország labdarúgása